Cet article liste les personnages Asgards qui apparaissent dans les séries Stargate SG-1 et Stargate Atlantis.

Liste des personnages

Thor 

Thor est le commandant suprême de la flotte Asgard et il siège au Haut Conseil asgard. C'est le personnage principal de cette race qui est rencontrée à des maintes reprises par l'équipe SG-1 au fil des épisodes de la série.

Aegir 
Aegir est le commandant du vaisseau Valhalla à la tête duquel il détruisit un vaisseau réplicateur qui menaçait d'envahir Orilla, la nouvelle planète Asgard.

Freyr 

SG-1 rencontra l'Asgard Freyr pour la première fois lorsqu’ils débarquèrent sur la planète K’tau. Freyr ne put pas officiellement aider SG-1 à résoudre la déstabilisation du soleil que leur venue avait provoquée sur cette planète mais autorisa Jack O'Neill à plaider sa cause devant le conseil Asgard. Cependant, quand le SGC envoya des éléments lourds pour restabiliser l'étoile, Freyr put intervenir officieusement pour s'assurer que le plan du SGC soit un succès.

Quelque temps plus tard, dans le dernier épisode de la saison 5 de Stargate SG-1, Freyr débarqua au SGC pour informer SG-1 que les Goa'uld étaient sur le point d’envahir un laboratoire de recherche Asgard sur une planète isolée. Il demanda alors l’aide de SG-1 pour partir en mission de secours et sauver le matériel de recherche s'y trouvant se révélant indispensable pour la survie de leur race.
À la fin de cet épisode, il sortit de l'hyperespace accompagné de trois vaisseaux Asgard pour éviter la destruction du vaisseau dans lequel SG-1, Thor, Heimdall et le matériel génétique des ancêtres Asgards avait échappé à Anubis.

Heimdall 
Dans la version originale c'est l'actrice Teryl Rothery (qui interprète Janet Fraiser) qui donne sa voix à Heimdall; quant à la version Française il s'agit de Monique Nevers (qui double également le personnage de Janet Fraiser). Son nom provient du dieu Heimdall de la mythologie nordique.

Heimdall est un scientifique Asgard qui étudiait le corps d’un ancien Asgard retrouvé récemment sur un vaisseau qui avait été porté disparu pendant de nombreux millénaires. Son étude fut d'une priorité absolue pour les Asgards. En effet, ces derniers sont désormais obligés d'assurer leur survie grâce au clonage, vu leur échec concernant leurs facultés liées à la reproduction sexuée, et leurs capacités à neutraliser la dégénérescence inhérente au clonage répété ont atteint leurs limites techniques. SG-1 rencontra Heimdall lorsqu’ils débarquèrent dans le système d’Adara pour venir le secourir. SG-1 réussit à récupérer Heimdall pour ensuite évacuer la planète avant l’invasion des Goa'uld.

On ne le voit que durant l'épisode Révélations.

Loki 
Loki est un généticien asgard, ancien membre du haut conseil, il en fut chassé pour avoir pratiqué sur des humains des expériences interdites. Dans le but de sauver sa race capable uniquement de reproduction par clonage, il en effectuait sur des humaines qu'il enlevait sur Terre. Les terriens enlevés étaient ainsi remplacés par leur clone durant une semaine.

Il tenta finalement de cloner le Colonel Jack O'Neill, ayant entendu parler de lui et surtout de l'étape d'évolution génétique qu'il représentait. Seulement, le clonage ne se déroula pas comme prévu, car l'ADN de O'Neill avait été protégé contre toute manipulation, notamment le clonage ; il en résulta que le clone était resté à l'adolescence. En tentant de découvrir ce qui était arrivé au vrai O'Neill, SG-1 découvrit la vérité, et appela Thor, qui vint mettre un terme aux agissements de Loki.

Penegal 
Penegal est le Délégué du Grand Conseil des Asgards et apparaît pour la première fois dans l'épisode 2 de la saison 8 : Mésalliance. Il informe alors le commandant Thor de sa crainte quant à la menace que représentent les réplicateurs et doute de pouvoir sauvegarder les esprits de ses pairs avant l'attaque. Il fait par la suite un rapport à Thor pour signaler la réussite de leur plan pour détruire les réplicateurs qui menaçaient la planète mère des Asgard, Orilla.

Kvasir 
C'est un scientifique asgard. Quand les équipes SG de différente réalités débarquent au SGC, et après la tentative de vol du Prométhée, il prête les outils nécessaires à la résolution du problème. Il participe également à la bataille de la superporte Ori à bord de lOdyssée. Enfin, il fait une apparition dans un scène d'un épisode parodique dans laquelle il est le prêtre présidant à un mariage entre O'Neill et Carter.

 Hermiod 
Il s'agit de l'agent de liaison asgard à bord du Dédale'' lors de des opérations du vaisseau dans la galaxie de Pégase. Il aide considérablement le vaisseau de par ses connaissances techniques, en particulier pour les réparations. Autre action notable, quand le colonel Cadwell est infecté par un Goa'uld, il téléporte le parasite hors du crâne de l'humain.

Voir aussi

Articles connexes 
 Asgard (Stargate)
 Personnages de Stargate SG-1
 Liste des Goa'ulds de Stargate

Liens externes

Bibliographie

Sources

Crédits d'auteurs

Notes et références 

Asgard
Liste en rapport avec la science-fiction